Il doppio del torneo di tennis Black Forest Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joan Balcells e Thomas Strengberger che hanno battuto in finale Michal Tabara e Robin Vik 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Dinu Pescariu (quarti di finale)
 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (primo turno)

 Emilio Benfele Álvarez /  Álex López Morón (quarti di finale)
 Federico Browne /  Francisco Cabello (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 1999